Ben Szemen (wieś młodzieżowa)
 Ben Szemen (moszaw)

Zobacz też 
 Kerem Ben Szemen (moszaw)